Оста́нкинский:
 Останкинский — район в Москве.
 Останкинский — пруд в Москве.
 Останкинский 3-й переулок
 Останкинский 5-й переулок
 Останкинский 6-й переулок
 Останкинский телецентр
 Останкинский проезд